Мелан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Мелан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан

Див. також 
 Мелан-ан-Івлін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін